

Fumetti 
 Abigail Brand – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Star Brand – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Persone

Artisti 
 Christian Hilfgott Brand (1694-1756) – pittore tedesco
 Friedrich August Brand (1735-1806) – pittore austriaco
 Johann Christian Brand (1722-1795) – pittore e incisore austriaco
 Max Brand (1896-1980) – compositore austriaco
 Neville Brand (1920-1992) – attore statunitense
 Remy Brand (1990) – attore e fotografo australiano
 Steven Brand (1969) – attore britannico
 Russell Brand (1975) – conduttore e attore britannico

Letterati 
 Adolf Brand (1874-1945) – giornalista, insegnante e scrittore tedesco
 Christianna Brand (1907-1988) – scrittrice britannica
 Stewart Brand (1938) – saggista statunitense
 Dionne Brand (1953) – scrittrice e poetessa canadese

Politici 
 Henry Brand (1814-1892) – politico britannico
 Johannes Henricus Brand (1823-1888) – politico boero
 Henry Brand (1841-1906) – politico britannico

Sportivi 
 Christian Brand (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Colette Brand (1967) –  ex sciatrice freestyle svizzera
 Esther Brand (1922-2015) – atleta sudafricana
 Glen Brand (1923-2008) – lottatore statunitense
 Jule Brand (2002) – calciatrice tedesca
 Lucinda Brand (1989) – ciclista su strada e ciclocrossista olandese
 Max Brand (...–...) – calciatore svizzero
 Ralph Brand (1936) – calciatore e allenatore di calcio britannico
 Geoff Brand (1950 circa) – calciatore neozelandese
 Elton Brand (1979) – cestista statunitense
 Nora Brand (2000) – sciatrice alpina tedesca
 Olivier Brand (1980) – sciatore svizzero
 Lucinda Brand (1989) – ciclista olandese

Altre attività 
 Hennig Brand (1630-1692) – mercante e alchimista tedesco
 Thomas Brand (1869-1958) – militare britannico
 Hubert Brand (1870-1955) – militare britannico
 Charles-Amarin Brand (1920-2013) – arcivescovo francese
 Vance Brand (1931) – astronauta statunitense

Geografia

Austria

Comuni 
 Brand – comune nel distretto di Bludenz (Vorarlberg)
 Brand-Laaben – comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Brand-Nagelberg – comune nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)

Frazioni 
 Brand – frazione di Brand-Laaben, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Brand – frazione di Brand-Nagelberg, comune nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Brand – frazione di Sankt Johann im Pongau, città nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)
 Brand – frazione di Waldhausen, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)

Germania

Comuni 
 Brand – comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Brand-Erbisdorf – città nel distretto di Chemnitz (Sassonia)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Brand – ex comune ora quartiere di Aquisgrana, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Brand – ex comune ora frazione di Eckental, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Brand – ex comune ora frazione di Haundorf, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Brand – ex comune ora frazione di Hilders, comune nel distretto di Kassel (Assia)
 Brand – ex comune ora quartiere di Zwickau, città nel distretto di Chemnitz (Sassonia)

Polonia 
 Brand bei Habelschwerdt – antico nome tedesco di Spalona, frazione del comune di Bystrzyca Kłodzka nel distretto di Kłodzko (Bassa Slesia)

Repubblica Ceca 
 Brand an der Adler – antico nome tedesco di Žďár nad Orlicí, comune nel distretto di Rychnov nad Kněžnou (Hradec Králové)
 Brand an der Mettau – antico nome tedesco di Žďár nad Metují, comune nel distretto di Náchod (Hradec Králové)
 Brand bei Plan – antico nome tedesco di Žďár u Tachova, frazione del comune di Chodský Újezd nel distretto di Tachov (Plzeň)
 Brand bei Tachau – antico nome tedesco di Milíře, comune nel distretto di Tachov (Plzeň)

Repubblica Dominicana 
 Pedro Brand – comune (Santo Domingo)

Altro 
 Brand – termine inglese equivalente a "marca"
 Brand – opera teatrale del drammaturgo norvegese Henrik Ibsen
 Marie Brand – serie televisiva tedesca

Pagine correlate 
 Brant
 The Brand

Altri progetti